TLS kan stå för:

 Svensk förening för Informationsspecialister, som tidigare hette Tekniska Litteratursällskapet (TLS)
 Transport Layer Security, ett system för krypterade nätverksöverföringar mellan datorutrustning